SMS „Schwalbe” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty; pochodzi od ptaka – jaskółki:
 SMS „Schwalbe” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Jäger z lat 60. XIX wieku
 SMS „Schwalbe” – niemiecki krążownik typu Schwalbe z lat 80. XIX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Schwalbe” – austro-węgierski torpedowiec typu Kaiman z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich